Demain est un autre jour (film, 1951) (Domani è un altro giorno), film italien réalisé par Léonide Moguy.
 Demain est un autre jour (film, 1956) (There's Always Tomorrow), film américain réalisé par Douglas Sirk.

Homonymie de titre